Стеклянный дом (, Glasshouse):


В искусстве 
 «Стеклянный дом» — роман (2006) Чарльза Стросса.
 
  — австралийское комедийное ток-шоу (2001—2006).

Здания и сооружения 
 «Стеклянный дом» — здание в штате Иллинойс недалеко от Чикаго, США.
 «Стеклянный дом» — здание в , США.
  — здание в Париже, Франция.
 «Стеклянный дом» — здание в Будапеште, Венгрия.
  — здание в Лондоне, Великобритания.
  — конструкция из пустых бутылок в Британской Колумбии, Канада.

Гласс-Хаус в Квинсленде, Австралия 
 Гласс-Хаус — группа из 11 холмов.
  — национальный парк.
  — городок.
  — железнодорожная платформа.

См. также 
  — фильм (2006) .
  — альбом (1980) Билли Джоэла.
 In a Glass House — альбом (1973) группы Gentle Giant.